Пищево — название населённых пунктов:

Россия 
 Пищево — деревня в Мещовском районе Калужской области.
 Пищёво — деревня в Угранском районе Смоленской области.